Název Novosedly má více obcí:
 Novosedly (okres Břeclav) – obec v okrese Břeclav
 Novosedly (okres Strakonice) – obec v okrese Strakonice

… nebo částí obcí:
 Novosedly (Hřebečníky) – část obce Hřebečníky v okrese Rakovník
 Novosedly (Pšov) – část obce Pšov v okrese Karlovy Vary
 Novosedly (Kájov) – část obce Kájov v okrese Český Krumlov
 Novosedly (Dívčice) – část obce Dívčice v okrese České Budějovice
 Novosedly (Nemanice) – část obce Nemanice v okrese Domažlice
 Novosedly (Hranice) – část obce Hranice v okrese Cheb
 Horní Novosedly, část obce Dolní Novosedly v okrese Písek

Slovo Novosedly se objevuje také v názvech obcí:
 Novosedly nad Nežárkou – obec v okrese Jindřichův Hradec
 Dolní Novosedly – obec v okrese Písek

Označení Novosedly je také zastaralý a dnes již nepoužívaný název pro obec:
 Nové Sedlo nad Bílinou – zaniklá obec v okrese Chomutov